Bussero peut désigner :
 Bussero : commune italienne de Lombardie ;
 Bussero : station du métro de Milan.